Praxl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Praxl (1935–2002), deutscher Fußballspieler
 Ewald Praxl (1911–1988), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Konstrukteur
 Paul Praxl (* 1935), deutscher Historiker, Archivar und Heimatforscher